Cold Spring (englisch für „kalte Quelle“) ist der Name folgender Orte:

auf Jamaika:
 Cold Spring (Jamaika)

in den Vereinigten Staaten:
 Cold Spring (Alabama)
 Cold Spring (Colorado)
 Cold Spring (Kentucky)
 Cold Spring (Massachusetts)
 Cold Spring (Minnesota)
 Cold Spring (Montana)
 Cold Spring (Nevada)
 Cold Spring (New Jersey)
 Cold Spring (New York)
 Cold Spring (Pennsylvania)
 Cold Spring (Tennessee)
 Cold Spring (Vermont)
 Cold Spring (Virginia)
 Cold Spring (Wisconsin), im Jefferson County
 Cold Spring (Town), Town(ship) im Jefferson County, Wisconsin
 Cold Spring Beach (Rhode Island)
 Cold Spring Harbor (New York)
 Cold Spring Park (New York)

Sonstiges:
 Cold Spring Harbor Laboratory
 Cold Spring (Label), britisches Musiklabel

im NRHP gelistete Objekte:
 Cold Spring and Inscription Rock Historic District, in Boise City, Oklahoma, ID-Nr. 94000317
 Cold Spring Bridge, in North Hampton, Pennsylvania, ID-Nr. 88000874
 Cold Spring Cemetery Gatehouse, in Nelsonville, New York, ID-Nr. 82001236
 Cold Spring Farm Springhouse, in Monroe, Pennsylvania, ID-Nr. 79000246
 Cold Spring Grange Hall, in Lower Township, New Jersey, ID-Nr. 98000234
 Cold Spring Harbor Fire District Hook and Ladder Company Building, in Cold Spring Harbor, New York, ID-Nr. 03001147
 Cold Spring Harbor Laboratory Historic District, in Laurel Hollow, New York, ID-Nr. 94000198
 Cold Spring Harbor Library, in Cold Spring Harbor, New York, ID-Nr. 85002509
 Cold Spring Historic District, in Cold Spring, New York, ID-Nr. 82001235
 Cold Spring Park Historic District, in Hendersonville, North Carolina, ID-Nr. 08001291
 Cold Spring Presbyterian Church, in Lower Township, New Jersey, ID-Nr. 91000785

Siehe auch:
 Cold Spring Tavern
 Cold Spring Township
 Cold Spring Farm
 Cold Springs
 Coldspring